Voisines puede referirse a: 

 Voisines, comuna francesa situada en Alto Marne; o
 Voisines, comuna francesa situada en Yonne.